Bernart Marsalis (fl. 1434-1494)) – trovatore francese
Branford Marsalis (1960) – sassofonista statunitense
Ellis Marsalis (1934-2020) – pianista e musicista statunitense
Jim Marsalis (1945) – ex giocatore di football americano statunitense
Wynton Marsalis (1961) – trombettista e compositore statunitense